Анджела Воде (;   —  )  — словенський педагог, феміністка, автор і прав людини активістом. Ранній член Комуністичної партії Югославії, вона була виключена з партії в 1939 році через критику проти пакту Гітлера-Сталіна. Під час Другої світової війни вона приєдналася до Фронту визволення словенського народу, але була виключена в 1942 році через незгоди з Комуністичною партією Словенії. У 1944 році вона була інтернована в нацистському концтаборі. Після війни вона була заарештована комуністичною владою Югославії, звинувачена на суді над Нагоде і ув'язнена на кілька років. Після звільнення з в'язниці вона була виключена з громадського життя на все життя. У 1990-х роках вона стала одним із найголовніших символів жертв тоталітарних репресій у Словенії.

Раннє життя 
Анджела Воде народилася в Любляні, в тодішній Австро-Угорській імперії. Після закінчення учительського коледжу в Любляні в 1912 році вона працювала вчителем у кількох школах.

У 1921 році вона пройшла спеціалізацію з навчання дітей з розумовими вадами. Наступні 25 років вона працювала вчителем-дефектологом. Вона опублікувала кілька статей про освіту дітей з обмеженими можливостями, а в 1936 р. видала на цю тему книгу «Важливість допоміжних шкіл та їх розвиток в Югославії».

Воде була однією з перших правозахисниць у Словенії та одним з перших організаторів правозахисних груп. У міжвоєнний період вона була обрана президентом Жіночого руху Югославії та президентом Товариства вчителів Словенії. Вона опублікувала численні тексти, присвячені соціальній несправедливості та правам жінок. Деякі з її найважливіших книг Жінки в сучасному світі (Zena v sedanjem svetu, 1934), Жінка і фашизм (Zena я fašizam, 1935, написаної на Сербохорватською мовою). Її найбільш важлива теоретична робота була Пол і доля (Spol в usoda), опублікованій в 1938 р.

Активуючи в ряді жіночих організацій, Воде працювала президентом Спілки працюючих жінок і дівчат () і була членом Балканської регіональної асоціації «Мала Антанта жінок» (LEW). У період з 1927 по 1937 рік вона виконувала обов'язки президента Словенського жіночого руху (), яку вона допомогла заснувати за рік до того, як стати виконавчим директором. У період з 1929 по 1934 рік, під час правління короля Олександра, асоціації часто заборонялися, і члени відтворювали їх під іншим зареєстрованим ім'ям. Через це Vode має асоціації з великою кількістю організацій у міжвоєнний період, а також брала участь у декількох конференціях, таких як Празька конференція LEW 1927 р .; Берлінська конференція 1929 р. Міжнародного союзу виборчих прав жінок і 1936 р. конференція Міжнародної ради жінок Дубровніка.

У 1922 році вона вступила до нелегальної Комуністичної партії Югославії. Вона назвала це рішення актом ідеалізму, породженим щирою вірою в боротьбу з несправедливістю та підтримкою слабких. Вона розглядала комунізм як ідеал соціальної та політичної емансипації, який включав би повну рівність словенського народу в Югославії та автономію Словенії в децентралізованій федерації.

Окрім словенської мови, Анджела Воде вільно володіла німецькою, англійською, французькою та сербохорватською мовами, а також розмовляла італійською та трохи російською мовами.

Конфлікт з комуністичною партією та Друга світова війна 
У 1939 р. Воде різко критикував пакт Молотова — Ріббентропа, що призвело до виключення її з Комуністичної партії.

Після вторгнення Осі в Югославію на початку квітня 1941 р. Воде закликав до єдиного антифашистського фронту, критикуючи словенських комуністів, які підтримували співпрацю Сталіна з Гітлером. Незважаючи на конфлікт з Комуністичною партією, Воде приєдналася до очолюваного комуністами Фронту визволення словенського народу після нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз у червні 1941 року, коли югославські комуністи вирішили розпочати збройну боротьбу проти окупаційних військ Осі. Воде стала одним із членів Вищого пленуму Фронту визволення словенського народу як представник жіночих рухів Словенії. Наприкінці 1941 року вона приєдналася до групи «Стара правда», очолюваної лівим активістом Чртоміром Нагоде. У 1942 році група Нагоде була вислана з фронту визволення через постійні розбіжності зі словенськими комуністами.

Після виключення з підпільного руху опору Воде продовжувала з власною благодійністю. Хоча в окупованій Італією провінції Любляна було важко, в окупованій німцями частині Словенії справи були ще гіршими. У провінції Любляна було багато словенських біженців, які втекли з окупованої Німеччиною зони, щоб уникнути жорстокої антисловенської політики нацистської Німеччини. Воде організувала допомогу цим біженцям. У 1942 році італійські окупаційні війська почали страчувати заручників у провінції Любляна. Воде написала петицію Беніто Муссоліні і почала збирати підписи, намагаючись врятувати життя заручників. Словенська комуністична організація перешкодила їй збирати підписи та знищила петицію. Очевидно, це було зроблено для того, щоб комуністична організація могла зберегти свої позиції як єдиної життєздатної сили, яка бореться з окупаційними військами в Словенії — ключового елементу легітимації захоплення комуністичної влади після війни. Навесні 1943 року Воде була заарештована італійською фашистською владою і провів у в'язниці кілька тижнів. У січні 1944 року її заарештували німці та відправили до концтабору Равенсбрюк. Повернулася додому через кілька місяців, наприкінці осені 1944 року, виснажена, але жива.

Переслідування в умовах комунізму 
Після Другої світової війни вона продовжувала працювати вчителем. У 1947 р. Її заарештувала комуністична югославська таємна поліція. Восени 1947 року над нею відбувся суд над Нагоде — показовим процесом, організованим проти кількох відомих словенських прозахідних політиків та активістів. Всіх їх звинуватили у тому, що вони вороги робітничого класу, агенти капіталізму, західні шпигуни тощо. Всі вони були засуджені до смертної кари або тривалого ув'язнення та скасування всіх прав.

Воде звинувачували у «написанні великого шпигунського звіту про політичну та економічну ситуацію в Словенії, в якому вона написала важкі наклеп на владу людей щодо війни і мала намір представити її представнику Американського Червоного Хреста в Югославії». Її засудили до 20 років позбавлення волі та скасування всіх прав на наступні п'ять років. Вона була звільнена через шість років ймовірно, через тиск міжнародних організацій на Югославію Тіто .

Після звільнення з в'язниці Воде стала нелюдом, тобто людиною без будь-яких прав. Вона не могла мати роботу або будь-який особистий дохід. У неї не було ні медичного страхування, ні соціальної підтримки. Вона не могла отримати паспорт. Її ім'я було заборонено публічно: їй було заборонено друкувати, тоді як її твори не могли цитуватися в книгах або статтях. Протягом декількох років вона повністю опікувалася своєю сестрою Іванкою Шпіндлер. Їй видали паспорт лише в середині 1970-х рр. Її перша публічна поява відбулася незадовго до смерті в середині 1980-х, коли вона дала інтерв'ю для альтернативного журналу Nova revija.

Померла в Любляні в 1985 році.

Приховані спогади 
Наприкінці 1960-х Воде почала писати свою автобіографію, таємно. Вона закінчила рукопис у 1971 році і назвала його Skriti spomin або Приховані спогади. Текст фактично залишався прихованим протягом наступних 30 років. Вона доручила своєму племіннику Янезу Шпіндлеру (який мешкав за кордоном) видати книгу у відповідний час у майбутньому. У 1990-х рукопис отримала відома авторка, журналістка та історик Аленка Пухар, яка її редагувала. Він був опублікований у 2004 році у видавництві "Нова Ревія ".

Книга розділена на три частини. У першій частині Воде описує час війни зі свого особистого погляду. Вона зображує свої зіткнення із словенськими комуністами, які розглядали її військові зусилля на допомогу словенським жінкам як акт співпраці з окупаційними силами. У другій частині вона зображує своє ув'язнення, включаючи допити та тортури. Потім вона описує своє життя без основних прав людини, яке вона визначає як «життя полегшеного та розбавленого варіанту». У третій частині Воде оцінює югославську комуністичну систему. Вона аналізує словенський та югославський комуністичний режим як напівтоталітарне суспільство, де правляча еліта вводить людей в оману брехнею, обіцяючи їм краще майбутнє, але насправді лише задовольняючи власну жадібність.

У 2008 році ТВ Словенія зняла фільм «Прихована пам'ять Анджели Воде» за мотивами другої частини рукопису Воде.

Примітки

Джерела 

 Пітер Водопівець, Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev: Angela Vode in Boris Furlan, žrtvi Nagodetovega process ('The Fate of the Словенська демократична інтелігенція: Анжела Воде і Борис Фурлан, Жертви процесу Нагоде'; Любляна: Slovenska matica, 2001).

Посилання 
Англійською:

 Фільм, щоб пролити світло на історію жінок-активісток[ <span title="Dead link since October 2016">постійне мертве посилання</span> ]

Словенською:
 Анжела Воде, Скриті спомін 
 Анжела Воде, повзетек книги Скрити згадування
 Анжела Воде, upornica in zapornica[ <span title="Dead link since October 2016">постійне мертве посилання</span> ]
 Снімання фільму про Анжелі Воде 
 Градітелі словенства — Анжела Воде 

Поховані на цвинтарі Жале
Словенські феміністки
Сторінки з неперевіреними перекладами